Miejscowości w USA:
 Lipscomb – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Lipscomb – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Lipscomb
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lipscomb (ang. Lipscomb County) – w stanie Teksas